UPP puede referirse a:
 Unión por el Perú, un partido político peruano; 
 Universidad Politécnica de Pachuca, una universidad mexicana; o
 Unión a proteína plasmática, un fármaco.